Malcolm Smith est le nom de :
 Malcolm Smith (1956-), un homme politique américain ;
 Malcolm Smith (1989-), un joueur de football américain ;
 Malcolm Smith (1941-), un pilote tout-terrain canado-américain ;
 Malcolm Arthur Smith (1875-1958), un herpétologiste britannique.